Louis Leroy peut désigner :
 Louis Leroy (1812-1885), journaliste, auteur dramatique, peintre de genre et graveur français ;
 Louis Leroy (1923-1961), missionnaire français martyrisé au Laos.